Ре́чица () — рабочий посёлок в Столинском районе Брестской области Белоруссии. Административный центр Речицкого сельсовета.

География 
Расположен в 6 км к юго-западу от города Столин и в 6 км от границы с Украиной.

Вблизи посёлка протекает река Горынь, по вине которой каждый год происходят наводнения и паводки.

История 
6 июля 1960 года деревня Речица была преобразована в рабочий посёлок.

В будущем планируется слияние рабочего посёлка с городом Столин.

Население 

В 2017 году в Речице родилось 75 и умер 81 человек. Коэффициент рождаемости — 12,4 на 1000 человек (средний показатель по району — 13,4, по Брестской области — 11,8, по Республике Беларусь — 10,8), коэффициент смертности — 13,3 на 1000 человек (средний показатель по району — 14,9, по Брестской области — 12,8, по Республике Беларусь — 12,6). Уровни рождаемости и смертности в Речице выше, чем в Столине.

Население — 5884 человека (2019).

Экономика 
 ОАО «Горынский комбинат строительных материалов» (керамические изделия);
 ОАО «Горынский агрокомбинат» (плодоовощные консервы).

Инфраструктура 
Имеются 2 школы (было 3 школы), железнодорожный вокзал, таможня, церковь, кинотеатр, а также Дом культуры и музыкальная школа, три детских сада.

Культура 
В посёлке расположен Речицкий музей народной славы — филиал учреждения культуры «Столинский районный краеведческий музей».

Достопримечательности 
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы

Примечания 

Населённые пункты Столинского района
Посёлки городского типа Брестской области
Рабочие посёлки Белоруссии